O Campeonato de Futebol da Liga Sorocaba de Futebol (LISOFU) de 1949 foi a décima terceira edição do Campeonato Citadino de Sorocaba.

Disputado entre 24 de Abril e 27 de Novembro daquele ano, teve o Fortaleza como campeão e o Estrada na segunda colocação.

Após o fim do primeiro do turno o Sorocaba FC anunciou que desistiria do campeonato, deixando assim o certame com cinco equipes até o final.

O título foi decidido apenas na última rodada, após uma vitória magra do Fortaleza sobre o Votorantim.

Ao todo, foram 25 jogos, com 127 gols marcados (uma média de 5,08 por jogo).

Antes do Campeonato Citadino houve um Torneio Início, promovido pela LISOFU, onde se sagrou vencedor o São Bento.

Participantes 
 Clube Atlético Votorantim
 Esporte Clube São Bento
 Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube
 Fortaleza Clube
 Juventus Futebol Clube
 Sorocaba Futebol Clube

Torneio Início

Tabela 
PRIMEIRO TURNO

24/04 - CA Votorantim 10x0 Juventus FC

15/05 - Fortaleza 9x2 Sorocaba FC

22/05 - EF Sorocabana 4x2 EC Sao Bento

29/05 - Juventus FC 1x6 Fortaleza

05/06 - EF Sorocabana 2x1 CA Votorantim

12/06 - EC Sao Bento 6x0 Sorocaba FC

19/06 - Fortaleza 3x3 EF Sorocabana

26/06 - Sorocaba FC 3x2 Juventus FC

03/07 - Juventus FC 1x5 EF Sorocabana

10/07 - CA Votorantim 1x2 EC Sao Bento

17/07 - Sorocaba FC 3x4 EF Sorocabana

24/07 - EC Sao Bento 1x0 Juventus

31/07 - CA Votorantim 0x0 Fortaleza

07/08 - Sorocaba FC 0x7 CA Votorantim

14/08 - Fortaleza 3x1 EC Sao Bento

SEGUNDO TURNO

18/09 - Juventus FC 1x4 CA Votorantim

25/09 - EC Sao Bento 2x0 EF Sorocabana

02/10 - Fortaleza 9x1 Juventus FC

09/10 - CA Votorantim 2x0 EF Sorocabana

16/10 - EC Sao Bento 1x2 Fortaleza

23/10 - EF Sorocabana 12x2 Juventus FC

06/11 - EC Sao Bento 0x1 CA Votorantim

13/11 - EF Sorocabana 2x1 Fortaleza

20/11 - Juventus FC 1x3 EC Sao Bento

27/11 - Fortaleza 1x0 CA Votorantim

Classificação final

Premiação

Referências 

Esporte de Sorocaba
Futebol de 1949 em São Paulo